Béatus Zumstein (1927-1984), artiste suisse ayant pour enfants :
 Dorothée Zumstein (1969-), dramaturge et traductrice française 
 Michaël Zumstein (1970-), photojournaliste et cinéaste-documentariste franco-suisse
 Charles Zumstein (1867-1963), poète et radiesthésiste français
 Jean Zumstein (1944-), théologien protestant suisse

Autres 
 Zumstein, éditeur philatélique suisse
 Pointe Zumstein, sommet du massif des Alpes valaisannes